Сезон ФК «Ференцварош» 1921—1922 — сезон угорського футбольного клубу «Ференцварош». У чемпіонаті Угорщини команда посіла друге місце, поступившись МТК одним заліковим очком. Клуб став переможцем кубка Угорщини.

Склад команди

Чемпіонат Угорщини

Турнірна таблиця

Кубок Угорщини

Товариські матчі

Статистика гравців

Посилання 
 Всі матчі «Ференцвароша» у сезоні
 Статистика гравців
 Матчі у чемпіонаті Угорщини

1
Ф